Munroe kan som auktorsförkortning betyda:

 Eugene Munroe
 Thomas A. Munroe

Robotskapade auktorsförkortningar